Влади́мир Воронцо́в:
 Воронцов, Владимир Александрович (род. 1979) — российский хоккеист.
 Воронцов, Владимир Алексеевич (род. 1984) — российский правозащитник, майор МВД в отставке, создатель и руководитель проекта «Омбудсмен полиции». 
 
 Воронцов, Владимир Николаевич (род. 1967) — советский и российский футболист, вратарь.
 Воронцов, Владимир Глебович (1944—1995(?)) — советский рабочий-сварщик, политический террорист.